Itororó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itororó (ort), Bahia, 
 Itororó (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar